mini|120px| Hattingen
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1996 fand vom 6. bis 8. September 1996 in Hattingen (Deutschland) statt. Es war die fünfte Dreiband-WM seit 1937 in Deutschland.

Geschichte 
Zum letzten Mal nahmen bei der WM die BWA-Profis nicht teil. Christian Rudolph nutzte die Chance und holte in der 68-jährigen Geschichte der Dreiband-Weltmeisterschaft den ersten Titel für Deutschland. In einem extrem spannenden Finale setzte er sich in fünf Sätzen gegen den Favoriten Daniel Sánchez mit 3:2 Sätzen durch. Im fünften Satz war die Spannung auf dem Siedepunkt als Rudolph den Satz mit 15:14 Punkten beendete. Nach Otto Unshelm, August Tiedtke und Edgar Bettzieche, die Silber- und Bronzemedaillen gewannen, gab es erstmals eine Goldmedaille. Als Zweiter, nach Johann Scherz, sicherte sich mit Gerhard Kostistansky wieder mal ein Österreicher eine Dreiband-WM-Medaille. Der Türke Adnan Yüksel war nicht zum Turnier erschienen. Somit hat Koen Ceulemans in der ersten Runde mit 2:0 Match- und 3:0 Satzpunkten gewonnen.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Es wurde wieder komplett im KO-Modus gespielt. Bis auf das Spiel um Platz drei gingen alle Partien über drei Gewinnsätze à 15 Points.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

1996
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Hattingen